Valens is Latijn voor sterk, robuust, gezond

 Valens (dorp), een dorp in de  Zwitserse gemeente Pfäfers
 Valentiniaanse dynastie, een heersende familie in het Romeinse rijk
 Tientallen diersoorten, vooral geleedpotigen, hebben valens als tweede deel van hun systematische naam

Personen 
 Fabius Valens (? – 69), Romeins commandant, gunsteling van keizer Nero
 Vettius Valens, (120 – ±175), Hellenistisch astroloog
 Valens (usurpator) (? – 250), een van de Romeinse Dertig tirannen, mogelijk dezelfde als Licinianus
 Hostilianus, (? – 251), Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus, Romeins keizer in 251
 Valens Thessalonicus (? – 261), verondersteld pretendent van de keizerskroon, een van de Romeinse Dertig tirannen
 Valerius Valens, medekeizer (316-317) van Licinius.
 Flavius Julius Valens, Romeins keizer van 364 tot 378
 Ritchie Valens, (1941-1959), Amerikaans zanger en gitarist
 Anton Valens (1964-2021), Nederlands kunstschilder en schrijver
 Valens Ndayisenga (1994), Rwandees wielrenner

Zie ook 
 Valentijn (naam)
 Valentinianus (doorverwijspagina)